Jean Corneille peut désigner plusieurs personnalités historiques :

 Jean-Baptiste Corneille (1649-1695), peintre français.
  (1557-1594), connu en France sous le nom de Jean Corneille, prêtre jésuite, martyr bienheureux fêté le 4 juillet.

Références